Jeffrey D. Sams (Cincinatti, 1 de setembro de 1966) é um ator estadunidense.

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos